Begunec je lahko:

 Begunec, oseba
 Begunec, ameriški film
 Begunec, slovenski film

Glej tudi
 Begunci (razločitev)